Il doppio del torneo di tennis Louisville Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale Chris Kachel e Cliff Letcher 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Dick Stockton (semifinali)

 John Alexander /  Phil Dent (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1977